Famille de La Roche peut concerner :
 famille de La Roche-en-Montagne
 famille de La Roche (Rigney)